Shi Tao () est un artiste peintre chinois des  et .
 Shi Tao () est un journaliste chinois du  et .